Alsàcia - Xampanya-Ardenes - Lorena: Le Magny (Vosges), municipi al departament dels Vosges  
 Alts de França:
 Magny-la-Fosse, municipi al departament de l'Aisne  
 Vincy-Reuil-et-Magny, municipi al departament de l'Aisne  
 Borgonya - Franc Comtat:
 Magny (Yonne), municipi al departament del Yonne  
 Les Magny, municipi al departament de l'Alt Saona  
 Magny-Châtelard, municipi al departament del Doubs  
 Magny-Cours, municipi al departament del Nièvre  
 Magny-Danigon, municipi al departament de l'Alt Saona  
 Magny-Jobert, municipi al departament de l'Alt Saona  
 Magny-la-Ville, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Magny-Lambert, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Magny-lès-Aubigny, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Magny-lès-Jussey, municipi al departament de l'Alt Saona  
 Magny-lès-Villers, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Magny-Lormes, municipi al departament del Nièvre  
 Magny-Montarlot, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Magny-Saint-Médard, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Magny-sur-Tille, municipi al departament de la Costa d'Or  
 Magny-Vernois, municipi al departament de l'Alt Saona  
 Hyèvre-Magny, municipi al departament del Doubs  
 Centre – Vall del Loira:
 Magny (Eure i Loir), municipi al departament de l'Eure i Loir  
 Le Magny (Indre), municipi al departament de l'Indre  
 Gran Est:
 Magny (Alt Rin), municipi 
 Magny-Fouchard, municipi al departament de l'Aube  
 Robert-Magny, municipi al departament de l'Alt Marne  
 Robert-Magny-Laneuville-à-Rémy, municipi al departament de l'Alt Marne  
 Illa de França:
 Magny-en-Vexin, municipi al departament de Val-d'Oise  
 Magny-le-Hongre, municipi al departament de Sena i Marne  
 Magny-les-Hameaux, municipi al departament d'Yvelines  
 Cantó de Magny-en-Vexin, cantó al districte de Pontoise (departament de Val-d'Oise)
 Normandia:
 Magny-en-Bessin, municipi al departament de Calvados  
 Magny-la-Campagne, municipi al departament de Calvados  
 Magny-le-Désert, municipi al departament de l'Orne  
 Magny-le-Freule, municipi al departament de Calvados